Adela se poate referi la:

Adela (roman), un roman din 1933 de Garabet Ibrăileanu
Adela (film din 1985), un film din 1985 regizat de Mircea Veroiu
Adela (film din 2000), un film argentinian din 2000 regizat de Eduardo Mignogna
Adela (serial din 2021), regizat de Ruxandra Ion, inspirat din serialul turcesc Bahar, Viață furată